Mackay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Townsend Mackay
 William P. Mackay